Рогиня () — село в Городенковской городской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 497 человек. Занимает площадь 7,815 км². Почтовый индекс — 78150. Телефонный код — 03430.

Ссылки 
 Рогиня на сайте Верховной рады Украины